Orlóvskoie (en rus: Орловское) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.014 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk. Fins al 1945 la vila es deia Bai Boluix.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea